El término Mara hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Botánica 
 Mara, otro nombre común de la caoba.
 Árbol de Mara (en idioma asturiano). Árbol de cerezo rosado.

Fauna 
 Mara o liebre patagónica (Dolichotis patagonum): roedor nativo de la Argentina.
 Mara del Chaco (Dolichotis salinicola) : especie semejante a la anterior, habita en áreas tropicales y subtropicales de Sudamérica.

Ficción 
 Mara Jade, Jedi y esposa de Luke Skywalker.
 Mara (historieta), de Enric Sió.
 Mara (diosa), Uno de los ocho divinos de Skyrim.

Lugares 
 Comunidad de Maras, Perú
 Distrito de Mara, en la provincia de Cotabambas, Perú.
 Mara (Italia), localidad italiana de la provincia de Sassari.
 Región de Mara, en Tanzania.
 Mara (Zaragoza): municipio español, en la comarca de Calatayud (Zaragoza). 
 Municipio Mara: localidad del estado Zulia, en Venezuela.
 Río Mara en Kenia y Tanzania.

Personas 
 Bogdan Mara, futbolista rumano.
 Marie Lipsius, conocida como La Mara, escritora alemana.
 Mara Santos, piragüista española.
 Mara Escalante, actriz y comediante mexicana
 Mara, rapero mexicano.
 Mara Torres, periodista y escritora española.
 Mara Elizabeth Wilson, es una actriz, escritora, dramaturga, actriz de teatro y de doblaje estadounidense.

Budismo 
 Mara, entidad o demonio del budismo que intentó impedir la iluminación de Gautama.

Música
 Mara, un violonchelo construido por Antonio Stradivari en 1711 que fue utilizado por Heinrich Schiff (véase Anexo:Instrumentos Stradivarius#Violonchelos).

Delincuencia

 Mara (pandilla), grupo de personas que hacen uso de extorsiones u otros métodos crueles para así tener el control sobre los demás.